Cirilo hace referencia a varios artículos :

Nombre propio
Cirilo, nombre propio masculino de origen griego en su variante en español. Su significado es "señor", del griego κύριος («señor, autoridad»).

Personas
Cirilo Álvarez, político y jurista español
Cirilo Amorós, abogado, jurista y político español
Cirilo Antonio Rivarola
Cirilo Arenas Pérez, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana
Cirilo Cánovas García, ingeniero y político español
Cirilo Córdova, ingeniero comercial, empresario y dirigente gremial chileno
Cirilo Correa, militar argentino
Cirilo de Alameda Brea, religioso
Cirilo de Bulgaria, príncipe Kyril
Cirilo J. Guzmán, abogado y ex procurador fiscal dominicano
Cirilo del Río Rodríguez, abogado y político
Cirilo Etulain, actor
Cirilo Flores, prelado de los Estados Unidos
Cirilo Gómez Anaya, militar novohispano
Cirilo I de Moscú
Cirilo IX Moghabghab, religioso libanés, Patriarca de Antioquía
Cirilo Lukaris, patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Constantinopla y Alejandría
Cirilo Marmolejo, intérprete vihuela mexicana y pionero del mariachi
Cirilo Martínez Novillo, pintor español
Cirilo Molina Cros, alcalde de Cartagena
Cirilo Nelson, botánico hondureño
Cirilo R. Zayas
Cirilo Rodríguez, periodista radiofónico español
Cirilo Románov, Gran Duque de Rusia
Cirilo Salinas, arquitecto español
Cirilo Saucedo, jugador de fútbol mexicano
Cirilo Serna, militar mexicano
Cirilo Tejerina, periodista y político
Cirilo Vázquez "El cacique del sur", ranchero, político y empresario mexicano
Cirilo VI, papa San Cirilo VI de Alejandría
Cirilo VII, patriarca de Constantinopla de 1855 a 1860
Cirilo Vila, compositor, pianista y académico chileno
Cirilo Villaverde
Hugo Cirilo Mémoli, "Gringo" Memoli, jugador de fútbol
José Cirilo Flota Valdéz, político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional
José Cirilo Julio Rospigliosi, abogado, jurista y político peruano

Santoral
San Cirilo (desambiguación)

Además
Cirilo Murruchuca, polca criolla de "La Guardia Vieja" de la música criolla del Perú
Biblioteca nacional de San Cirilo y San Metodio